Андрей Иванович Хрипта (род. 29 ноября 1986, Знаменка) — украинский шоссейный велогонщик, выступавший на профессиональном уровне в период 2011—2016 годов. Дважды серебряный призёр чемпионатов Украины в гонках с раздельным стартом, победитель «Гран-при Адыгеи», участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и многих других гонок на шоссе. Мастер спорта Украины международного класса.

Биография 
Андрей Хрипта родился 29 ноября 1986 года в городе Знаменка Кировоградской области Украинской ССР. Окончил Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко.

Первую в карьере победу одержал в 2004 году, выиграв многодневную гонку в городе Черновцы. Впоследствии побеждал на Кубке Украины и различных региональных соревнованиях.

Дебютировал на профессиональном уровне в 2011 году в составе киевской континентальной команды . Занял восьмое место на «Гран-при Донецка», стал двенадцатым в генеральной классификации «Тура Словакии», выступил на нескольких крупных гонках в России: «Кубок мэра», «Гран-при Москвы», «Пять колец Москвы».

В 2012 году одержал победу на втором этапе «Велосипедного тура Сибиу» в Румынии, расположился на шестой позиции в итоговом зачёте «Гран-при Адыгеи», принял участие в «Туре Болгарии», где занял 9 и 16 места в горной и генеральной классификациях соответственно.

На шоссейном чемпионате Украины 2013 года финишировал девятым в групповой гонке и седьмым в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Одержал победу на «Гран-при Адыгеи», выиграл пролог «Тура Румынии» (командная гонка с раздельным стартом), стал вторым на «Мемориале Олега Дьяченко», занял восьмое место в генеральной классификации «Пяти колец Москвы». Выступил на шоссейном чемпионате мира Тоскане.

В 2014 году занял седьмое место в генеральной классификации «Тура Иранского Азербайджана», принял участие в многодневной гонке высшей категории «Тур озера Цинхай» и в мировом первенстве в Понферраде.

Сезон 2015 года Хрипта провёл в другой киевской континентальной команде Kyiv Capital Racing, просуществовавшей только один год. В это время он завоевал серебряную медаль на чемпионате Украины в разделке, уступив только Сергею Лагкути. Одержал победу на «Гран-при ISD», стал третьим на «Гран-при Винницы», вторым на «Пяти кольцах Москвы», полностью проехал многодневку высшей категории «Тур Хайнаня». На чемпионате мира в Ричмонде стартовал в групповой гонке, но сошёл с дистанции.

В зачёте украинского национального первенства 2016 года вновь был вторым в разделке, на сей раз проиграв Андрею Василюку. В этом сезоне вновь представлял , побывав на нескольких гонках первой и второй категорий. Благодаря череде удачных выступлений вошёл в основной состав украинской национальной сборной и удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро — вышел на старт мужской групповой гонки, но до финиша не добрался, не показав никакого результата.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта Украины международного класса».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонщики Украины
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Мастера спорта Украины международного класса